De Terp (gehucht), gehucht in de Friese gemeente Kollumerland c.a.
 De Terp (metrostation), metrostation in Capelle aan den IJssel